Аббревиатура ASO может означать:
 Address Supporting Organization — поддерживающая организация, связанная с ICANN.
  () — короткие фрагменты ДНК, комплементарные вариабельным участкам; используются в некоторых методах блоттинга.
 Amaury Sport Organisation — организатор крупных спортивных мероприятий.